Петлю́ра — украинская фамилия.

 Петлюра — сценический псевдоним Юрия Барабаша (1974—1996), автора-исполнителя русского шансона.
 Петлюра, Александр (род. 1955) — российский художник, модельер, коллекционер.
 Петлюра, Александр Васильевич (1888—1951) — полковник армии Украинской Народной Республики, брат Симона Петлюры.
  (1911—1941) — украинская поэтесса, дочь Симона Петлюры.
 Петлюра, Ольга Афанасьевна (1885—1959) — украинский педагог и общественный деятель, жена Симона Петлюры.
 Петлюра, Симон Васильевич (1879—1926) — украинский политический и военный деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919—1920 годах.